meerdere plaatsen in Frankrijk:
Rives (Isère)
Rives (Lot-et-Garonne)
meerdere plaatsen in de VS:
Rives (Missouri)
Rives (Tennessee)